Lipno se može odnositi na:
 Lipno, selo u općini Ljubuški, BiH
 Lipno (Poljska), grad u Poljskoj